Die Unicorn World Pairs Championship 1975 war ein Dartsturnier, das am 29. und 30. März 1975 im West Centre Hotel, Fulham (London), ausgetragen wurde. Hauptsponsor war der Ausrüster Unicorn. Das Preisgeld betrug £ 2900, davon £ 2000 für die Gewinner, die Waliser Rocky Jones und Ray Phillips, die im Finale die Schotten Eddie McArthur und John Ramsay mit 3:2 Legs besiegen konnten.

Teilnehmer

Turnierplan

Nachweise 
 Derek Brown: Guinness Book of Darts. London 1981, ISBN 0-85112-229-9, S. 152.
 Jacques Nieuwlaat: World Pairs Championship 1975. In: mastercaller.com, abgerufen am 18. Dezember 2021.

Dartveranstaltung 1975
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham